Рылова — деревня в составе Медведковского сельского поселения Болховского района Орловской области. Население —  человек (), на 2018 гг. — 2 жителя.

История

География 
деревня расположен в центральной части Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне, на территории национального парка «Орловское Полесье» на севере области, возле административной границы с Ульяновским районом Калужском области и находится по берегу реки Орс. Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Луговая.

Абсолютная высота — 183 метров над уровнем моря.
 Географическое положение
в 3 км. — административный центр поселения деревня Вязовая, в 23 км — административный центр района город Болхов

Климат
близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 2021 год - 0 человек 

На 2017—2018 гг., по данным администрации Медведковского сельского поселения, в 1 дворе проживают 2 жителя, все свыше 60 лет.

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 100 % от общей численности населения в 20 жителей

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Было развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Болховского района